Bereznikí (Perm), ciutat del territori de Perm, a Rússia
 Bereznikí (Marí El), localitat de la República de Marí El, a Rússia
 Bereznikí (Nijni Nóvgorod), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Bereznikí (Komi), localitat de la República de Komi, a Rússia
 Bereznikí (Iúriev-Polski), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Bereznikí (Sóbinka), localitat de la província de Vladímir, a Rússia